Molnar oder Molnár ist ein ungarischer, tschechischer und slowakischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Molnar ist die ungarische Form des Familiennamens Müller. Zu weiteren Informationen siehe dort.

Namensträger 
 Adam Andreas von Molnár (1713–1780), ungarischer Mediziner
 Adolf Molnár (1905–1988), österreichisch-finnischer Schriftsteller und Journalist
 Albert Molnár (1574–1634), ungarischer Theologe und Philologe
 Albin Molnár (1935–2022), ungarisch-schweizerischer Segler
 Amedeo Molnár (1923–1990), tschechischer Historiker und Theologe
 Antal Molnár (1890–1983), ungarischer Komponist und Musikwissenschaftler

 Balázs Molnár (* 1977), ungarischer Fußballspieler 
 Charles Molnar (1935–1996), US-amerikanischer Computerarchitekt und Biophysiker
 Cornelia Molnar (* 1983), kroatische Tischtennisspielerin
 Csaba Molnár (* 1979), ungarischer Politiker

 Dezső Molnár (* 1939), ungarischer Fußballspieler 
 Edmund Molnar (1923–1944), österreichischer Soldat
 Emily Molnar (* 1973), kanadische Tänzerin und Choreografin
 Endre Molnár (* 1945), ungarischer Wasserballspieler
 Erik Molnár (1894–1966), ungarischer Politiker und Historiker
 Farkas Molnár (1897–1945), ungarischer Architekt

 Flórián Molnár (* 2002), ungarischer Skispringer

 György Molnár (1901–1977), ungarischer Fußballspieler

 Ignác Molnár (1901–1986), ungarischer Fußballspieler und -trainer

 Ingo Molnár, ungarischer Softwareentwickler
 Ioan Piuariu-Molnar (1749–1815), rumänischer Ophthalmologe und Schriftsteller

 Janka Molnár (* 2001), ungarische Leichtathletin
 János Molnár (* 1931), ungarischer Fußballspieler 
 József von Molnár (1821–1899), ungarischer Maler
 József Molnár (1918–2009), ungarischer Schriftsteller, Journalist, Verleger und Drucker
 Julius Paul Molnar (1916–1973), US-amerikanischer Physiker, Ingenieur und Erfinder 
 Lajos Molnár (1946–2015), ungarischer Politiker, Gesundheitsminister (2006–2007)

 Ödön Molnár (1891–1951), ungarischer Fußballspieler 
 Pavel Molnar (* 1940), tschechischer Glaskünstler
 Pavol Molnár (1936–2021), tschechoslowakischer Fußballspieler 
 Peter Molnar (1943–2022), US-amerikanischer Geologe

 Petr Molnár (* 1969), tschechischer Eishockeyspieler
 Ralph Molnar (* 1943), australischer Paläontologe 
 Róza Molnár (1900–1977), ungarische Grafikerin und Malerin
 Sandro-Luca Molnar (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Sonja Molnar (* 1990), kanadische Tennisspielerin
 Stanko Molnar (* 1947), kroatischer Schauspieler
 Szabolcs Molnár (* 1977), rumänischer Eishockeytorwart
 Tamás Molnár (* 1975), ungarischer Wasserballspieler
 Thomas Molnar (* 1952), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Thomas Steven Molnar (1921–2010), ungarisch-amerikanischer Philosoph und Historiker
 Tibor Molnár (1921–1982), ungarischer Schauspieler

 Zsolt Molnár (* 1987), rumänischer Eishockeyspieler
 Zsombor Molnár (* 1993), rumänischer Eishockeyspieler

Siehe auch 
 die weibliche Namensform Molnárová

 Molnar Rocks, Rifffelsen im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Weblinks 
 Molnar bei forebears.io

Familienname
Ungarischer Personenname
Berufsname
Tschechischer Personenname
Slowakischer Personenname